Чипотла има више значења:

 Чипотла (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чипотла (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику